De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2003/04 werd gehouden op zaterdag 29 mei 2004 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Werder Bremen nam het op tegen Alemannia Aachen. Werder Bremen won met 3-2. Bij Alemannia startte Erik Meijer in de basis. Hij scoorde in de laatste minuut de aansluitingstreffer. Eric van der Luer mocht in de 83e minuut invallen, Quido Lanzaat volgde de finale van op de bank.

Finale

Wedstrijd

2004
Werder Bremen
Bekervoetbal 2003/04
Sportevenement in Berlijn